Joseph Smith är namnet på flera personer:
Joseph Smith (1805-1844), grundare av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Joseph Smith den äldre (1771-1840), far till Joseph Smith
Joseph Smith III (1832-1914), son till Joseph Smith
Joseph F. Smith (1838-1918), brorson till Joseph Smith, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
Joseph Fielding Smith (1876-1972), son till Joseph F. Smith, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga